Struhařov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Struhařov (ort i Tjeckien, lat 49,95, long 14,74), Mellersta Böhmen, 
 Struhařov (ort i Tjeckien, lat 49,77, long 14,76), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar